Die folgenden Personen waren Bischöfe der Diözese Carlisle (England):

Weblink 
 Liste auf www.crockford.org.uk (englisch)

Einzelnachweise 

Carlisle
Carlisle
!